Аеродром Краљево може да се односи на било који од ових аеродрома који опслужују Краљево, град у Србији:
 Аеродром Морава/Лађевци
 Аеродром Бреге